Příjmení Merhaut nese více různých osobností:

 Anežka Merhautová (1919–2015) – česká historička umění, přední badatelka v oboru dějin architektury, malířství, sochařství a užitého umění v českých zemích 
 Josef Merhaut (1863–1907) – český spisovatel, novinář a divadelní kritik
 Věra Merhautová (1921–1996) – česká akademická sochařka